Warrington är en stad i i enhetskommunen Warrington i Cheshire, England

Warrington kan också avse:

 Warrington, Buckinghamshire – en ort och civil parish i Milton Keynes, Buckinghamshire, England
 Warrington (distrikt) – en enhetskommun i Cheshire, England
 Warrington, Florida – en ort i Escambia County, Florida, USA
 Warrington, Indiana – en ort i Hancock County, Indiana, USA
 Warrington, New Jersey – en ort i New Jersey, USA
 Warrington, Nya Zeeland – en ort i Otago, Nya Zeeland

Se även 
 Warrington Creek – flera
 Warrington Island – flera
 Warrington Lake – flera
 Warrington River – flera
 Henry Booth, 1:e earl av Warrington – en engelsk politiker